Senoo ist der Familienname folgender Personen:

 Naoya Senoo (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Ryūsuke Senoo (* 1986), japanischer Fußballspieler